Hypochilus är ett släkte av spindlar. Hypochilus ingår i familjen Hypochilidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Hypochilus